Ronde van Valle del Cauca, wielerronde in Colombia
 Ronde van de Alto Valle del Río Negro, wielerronde in Argentinië
 Ronde van de Aostavallei